Појам Беферн може да се односи на:

 Беферн (Холштајн)
 Беферн (Холцминден)